Twelve Angry Men (toneelstuk)
 12 Angry Men (1954), een film uit 1954 van Franklin Schaffner
 12 Angry Men (1957), een film uit 1957 van Sidney Lumet
 12 Angry Men (1997), een film uit 1997 van William Friedkin
 Ek Ruka Hua Faisla, Hindi remake (1986)
 12 (2007), Russische remake (2007) van de film uit 1957